Pol I může znamenat:
 DNA polymeráza I – prokaryotická DNA polymeráza
 RNA polymeráza I – eukaryotická RNA polymeráza